Il singolare del torneo di tennis China Open 2001, facente parte del WTA Tour 2001, ha avuto come vincitrice Monica Seles che ha battuto in finale Nicole Pratt 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Monica Seles (campionessa)
 Assente
 Tamarine Tanasugarn (secondo turno)
 Ai Sugiyama (quarti di finale)

 Joannette Kruger (primo turno)
 Marlene Weingärtner (primo turno)
 Rita Grande (semifinali)
 Nathalie Dechy (secondo turno)
 Rossana de los Ríos (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

China Open 2001